L'Airbus A320 è il modello base della famiglia di aeroplani degli A320. Questa comprende inoltre i modelli più piccoli A319 e A318 ed una versione "allungata", l'A321. Sono tutti aeroplani a medio raggio per l'aviazione civile di passeggeri. La prima consegna di un A320 ebbe luogo nel 1988. L'Airbus A320 fu il primo aeroplano civile con pilotaggio fly-by-wire esclusivamente digitale. Fino ad oggi, i membri della famiglia degli A320 hanno avuto un ottimo successo di vendita, con un totale di oltre 6 700 ordini. La maggiore concorrente dell'Airbus A320 è rappresentata dalla famiglia dei Boeing 737.

La sigla "ceo" sta per "Current Engine Option" (letteralmente "Corrente opzione motori"), che si differenzia da "neo", che sta per "New engine option" (letteralmente "Nuova opzione motori"), sviluppata a partire dal 2014.

Ordini e consegne 
Legenda tabella:
 ORD: Ordini.
 CON: Consegne.
 OPE: Esemplari operativi.

Note:
 dati aggiornati al dicembre 2022;
 il numero degli esemplari operativi è da considerarsi una stima più o meno accurata;
 alcuni utilizzatori hanno più aerei operativi che ordinati. Ciò è dovuto al fatto che le compagnie hanno comprato velivoli di seconda mano o hanno effettuato leasing, e questi non risultano come ufficiali nel conteggio degli ordini.

Timeline delle consegne

Configurazioni di bordo 
Legenda tabella:
 F: prima classe.
 B: business class.
 E+: premium economy class.
 E: economy class.

Note 

Famiglia Airbus A320
Airbus A320